Klaus von Heimendahl ist der Name folgender Personen:

* Klaus von Heimendahl (General, 1933), deutscher General
 Klaus von Heimendahl (General, 1960), deutscher General
 Klaus von Heimendahl (Oberst), deutscher Oberst